Winning His Wife – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Winning His Wife – film del 1919 diretto da George Terwilliger